Mount Mathew kan avse:

 Mount Mathew, Antarktis
 Mount Matthew, Western Australia